Matthew Hughes, Matt Hughes 
 Matt Hughes, wł. Matthew Hughes (ur. 1949) – kanadyjski pisarz
 Matthew Hughes (ur. 1950) – australijski polityk
 Matt Hughes (ur. 1973) – amerykański zawodnik MMA
 Matthew Hughes (ur. 1982) – walijski badmintonista
 Matt Hughes, wł. Matthew Hughes (ur. 1981) – amerykański wioślarz
 Matthew Hughes (ur. 1989) – kanadyjski lekkoatleta, biegacz
 Matthew Hughes (ur. 1996) – brytyjski krykiecista